Osoby o tym nazwisku:
 Franz Gerhard von Kügelgen (ur. 6 lutego, 1772; zm. 27 marca, 1820) – niemiecki malarz, brat bliźniak Karla von Kügelgen;
 Karl von Kügelgen (ur. 6 lutego 1772; zm. 9 stycznia 1832) – malarz historyczny, pejzażysta, brat bliźniak Gerharda von Kügelgen;
 Wilhelm von Kügelgen (ur. 20 listopada 1802; zm. 25 maja 1867) – niemiecki malarz, pisarz i podkomorzy, syn Gerharda von Kügelgen;
 Konstantin von Kügelgen (ur. 1810; zm. 1880) – niemiecki malarz-pejzażysta, syn Karla von Kügelgen;
 Paul von Kügelgen (ur. 1843; zm. 1904) – niemiecki dziennikarz, syn Konstantina von Kügelgen;

 Inne
 (11313) Kügelgen (1994 GE10) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Niemieckie nazwiska